Mies hace referencia a varios artículos:

Agricultura
 Cereal utilizable para pan
 Sembrado

Lugares
 Mieses (Camaleño), localidad española en Cantabria.
 Mies (Suiza), comunas suiza.

Geografía
 Río Mže (Alemania y República Checa) y de ahí Mežica (Eslovenia) y Stříbro (República Checa)

Personas
 Ludwig Mies van der Rohe, arquitecto.
 Maria Mies, feminista alemana.
 Jacques Mieses, ajedrecista.

Además
 MIES, siglas del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador.
 Apertura Mieses, en ajedrez.
 La mies es mucha,  película española de 1948.
 Metafóricamente, la humanidad como objeto de evangelización (véase también cristiandad)